Kuua bezeichnet:
 Kuua (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuua (Fluss, Kangerluk), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuua (Fluss, Qarajat Iluat), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuua (Fluss, Paamiut), Fluss im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kuua (Fluss, Sisimiut), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kuua (Sund), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland